Змагання з ковзанярського спорту серед жінок на дистанції 500 метрів на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 18 лютого в місті Каннин (Південна Корея).

Розклад 
Час UTC+9

Результати 
Заїзди розпочались о 20:56 за місцевим часом (UTC+9).

Примітки